Rohtenburg est le titre original du film allemand de Martin Weisz, Confession d'un cannibale.

Voir aussi